Кайнак — многозначный термин:

Топоним 
 Кайнак — деревня в Тюменской области.

Фамилия 
 Кайнак — турецкий политик.